Spilia kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Spília, ort, Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Spiliá (ort), Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar